O Camping Clube do Brasil é uma sociedade civil sem fins lucrativos (organização não governamental), de âmbito nacional, com o objetivo de congregar famílias em torno do campismo como forma de lazer e turismo.

Histórico
O CCB foi fundado em 07/07/1966, na cidade do Rio de Janeiro, segundo um modelo de administração exercida por diretores não remunerados eleitos a cada três anos entre seus associados proprietários regulares com seus compromissos sociais.

Sua Administração é regida por um Estatuto Social aprovado pela Assembléia Nacional, o seu órgão máximo de representatividade.

A sua administração está a cargo de um quadro de pessoal remunerado, sob a coordenação de uma Direção Executiva, e distribuida pelos seus campings e escritórios regionais.

Participação em Entidades
Desde 1968, o CCB é filiado à Federação Internacional de Camping e Caravaning - FICC, com sede em Bruxellas, onde ocupa a posição de representante do Brasil. 

Nessa condição, está habilitado a emitir em favor de seus associados o Cartão Camping Internacional - CCI, documento que facilita o ingresso em todos os campings no Exterior que sejam igualmente filiados àquela Federação, os quais atingem hoje a um mínimo superior a 25 mil.

Desde 1989 é filiado à Federação Sul-Americana de Campismo e Caravanismo - FESACC, organismo que idealizou e fundou em conjunto com outros países da América do Sul, com o objetivo de congregar instituições e famílias em torno da atividade, no sentido da sua expansão e normalização a nível continental.

Em 1995, participou da fundação do Instituto de Ecoturismo do Brasil, na cidade de Canela (RS), ao qual se mantém filiado e participante de sua Diretoria técnica e representativa.

É também filiado à ABRACAMPING desde 1996, criada por sua sugestão, no sentido de congregar organizações ligadas ao campismo em diversos setores da indústria, comércio e estabelecimentos de campings.

Vigora, ainda, um convênio com o Automovil Club Argentino - ACA, pelo qual os associados do CCB podem frequentar a rede de 72 campings daquela instituição em condições identicas às de seus associados, assim como os seus associados tem acessos às áreas do CCB.

Ligações Externas
Camping Clube do Brasil